Altenteich ist der Name von:

 Altenteich (Düren), Straße in Düren, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Altenteich (Lützel), Weiler bei Lützel (Hilchenbach), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Gut Altenteich, deutscher Name von Starý Rybnik, Gemeinde Skalná, Bezirk Cheb, Tschechien
 Unterer Altenteich, Gewässer der Moritzburger Teiche, Landkreis Meißen, Sachsen
 Oberer Altenteich, ebenso; im gleichnamigen Naturschutzgebiet

Siehe auch:
 Alter Teich
 Altteich